Hyrum steht für:

 Hyrum (Utah), Ort im Cache County
 Hyrum Slough, Fluss im US-Bundesstaat Utah